У может означать:

Буквы 
 У — буква кириллицы, двадцать первая буква русского алфавита.
 У — буква бирманского алфавита
 У — знак каны
 У — буква алфавита чжуинь

Лингвистика 
 У — группа диалектов китайского языка.

География 
 У — река в Лаосе, приток Меконга.

История 
 У (царство, Чуньцю) (吳) — юэсское царство периода Чуньцю в древнем Китае.
 У (Троецарствие) 吳, тж. Восточная У , пиньинь: Dōng Wú — одно из китайских противоборствующих государств Эпохи Троецарствия, существовавшее в 222 г. — 280 г. н. э.
 У (Десять царств) — государственное образование эп. Пяти династий и десяти царств, просуществовало 907—937 (:en:Wu (Ten Kingdoms)).
 У — историческая область Тибета вокруг Лхасы, входившая в провинцию У-Цанг.

Персоналии 
 У — китайская фамилия.
 У-ди — титул нескольких китайских императоров
 Весельчак У — герой романов Кира Булычёва.

Философия 
 У (無) — китайский вариант именования чань-буддийской концепции (чаще му, по японскому образцу).
 У-вэй — созерцательная пассивность.

Другое 
 У — серия русских пассажирских паровозов.
 «У» — роман Всеволода Иванова (1932, опубл. в 1988)
 У (кит. 巫) — шаман(ка), колдун(ья); чернокнижник; чародей(ка), маг; заклинатель духов, некромант

См. также 

 Y (значения)
 Ў
 Ву